Obhájkyní titulu byla pátá nasazená Italka Francesca Schiavoneová, která prohrála ve finále.

Poprvé v otevřené éře tenisu na French Open a potřetí na jakémkoli majoru (velkém turnaji) otevřené éry se do čtvrtfinále neprobojovala ani jedna ze tří nejvýše nasazených hráček.

Vítězkou se stala Číňanka a šestá nasazená Li Na, která ve finále porazila obhájkyni titulu Schiavoneovou ve dvou setech 6–4, 7–6(7–0). Stala se tak historicky vůbec prvním tenistou z asijské země, jenž dokázal vyhrát dvouhru na jakémkoli grandslamu.

Nasazení hráček 

  Caroline Wozniacká (3. kolo)
  Kim Clijstersová (2. kolo)
  Věra Zvonarevová (4. kolo)
  Viktoria Azarenková (čtvrtfinále)
  Francesca Schiavoneová (finále)
  Li Na (vítězka)
  Maria Šarapovová (semifinále)
  Samantha Stosurová (3. kolo)
  Petra Kvitová (4. kolo)
  Jelena Jankovićová (4. kolo)
  Marion Bartoliová (semifinále)
  Agnieszka Radwańská (4. kolo)
  Světlana Kuzněcovová (čtvrtfinále)  Anastasija Pavljučenkovová (čtvrtfinále)
  Andrea Petkovicová (čtvrtfinále)
  Kaia Kanepiová (3. kolo)
  Julia Görgesová (3. kolo)
  Flavia Pennettaová (1. kolo)
  Šachar Pe'erová (1. kolo)
  Ana Ivanovićová (1. kolo)
  Yanina Wickmayerová (3. kolo)
  Dominika Cibulková (1. kolo)
  Alisa Klejbanovová (odstoupila)
  Jarmila Gajdošová (3. kolo)
  Maria Kirilenková (4. kolo)
  Naděžda Petrovová (1. kolo)
  Alexandra Dulgheruová (2. kolo)
  Daniela Hantuchová (4. kolo)
  Pcheng Šuaj (3. kolo, skreč)
  Roberta Vinciová (3. kolo)
  Klára Zakopalová (1. kolo)
  Cvetana Pironkovová (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Externí odkazy 
 Pavouk ženské dvouhry

Ženská dvouhra